Kroatië
 Kneževac (Čaglin), een plaats in de Kroatische gemeente Čaglin

Servië
 Kneževac (Knić), een wijk van de Servische hoofdstad Belgrado in de gemeente Knić
 Kneževac (Rakovica), een plaats in de Servische gemeente Rakovica
 Kneževac (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica